Міністерство оборони (Військове відомство) — орган у складі уряду суверенної держави, який керує збройними силами країни (орган військового управління).

Очолює міністерство міністр оборони — вища посадова особа збройних сил.

 Міністерство національної оборони Греції
 Міністерство національної оборони Колумбії
 Міністерство національної оборони Ліберії
 Міністерство національної оборони Лівану
 Міністерство національної оборони Португалії
 Міністерство національної оборони Республіки Кореї
 Міністерство національної оборони Сан-Томе і Принсіпі
 Міністерство національної оборони Туреччини
 Міністерство національної оборони Чилі
 Міністерство національної оборони Китайської Народної Республіки
 Міністерство національної оборони Польщі
 Міністерство національної оборони Камбоджі
 Міністерство оборони Азербайджану
 Міністерство оборони Албанії
 Міністерство оборони Аргентини
 Міністерство оборони Афганістану
 Міністерство оборони Бангладеш
 Міністерство оборони Бельгії
 Міністерство оборони Республіки Білорусь
 Міністерство оборони Бірми
 Міністерство оборони Болгарії
 Міністерство оборони Бразилії
 Міністерство оборони В'єтнаму
 Міністерство оборони Вірменії
 Міністерство оборони Гватемали
 Міністерство оборони Данії
 Міністерство оборони Естонії
 Міністерство оборони Ефіопії
 Міністерство оборони Зімбабве
 Міністерство оборони Ізраїлю
 Міністерство оборони Індії
 Міністерство оборони Іспанії
 Міністерство оборони Італії
 Міністерство оборони Латвії
 Міністерство оборони Малайзії
 Міністерство оборони Нігерії
 Міністерство оборони Нідерландів
 Міністерство оборони Нової Зеландії
 Міністерство оборони Норвегії
 Міністерство оборони Росії
 Міністерство оборони Руанди
 Міністерство оборони Румунії
 Міністерство оборони Сербії
 Міністерство оборони Сирії
 Міністерство оборони Словенії
 Міністерство оборони Сомалі
 Міністерство оборони України
 Міністерство оборони Фінляндії
 Міністерство оборони Франції
 Міністерство оборони Хорватії
 Міністерство оборони Чехії
 Міністерство оборони Чорногорії
 Міністерство оборони Швеції
 Міністерство оборони Японії
 Міністерство оборони Боснії і Герцеговини
 Міністерство оборони Великої Британії
 Міністерство оборони Грузії
 Міністерство оборони і авіації Саудівська Аравії
 Міністерство оборони Литви
 Міністр оборони Намібії
 Міністерство оборони СРСР

Див. також 
 Генеральний штаб

Збройні сили
Державне управління